Анатолий Полянский:
 Полянский, Анатолий Трофимович (1928—1993) — советский и российский архитектор, лауреат Государственной премии СССР.
 Полянский, Анатолий Филиппович (1927—2021) — советский и российский писатель.